Ilm-Kreis es un Landkreis (distrito rural) en el estado federal de Turingia (Alemania), tiene en sus cercanías la ciudad de Erfurt. La capital del distrito recae sobre la ciudad de Arnstadt.

Geografía 
El distrito de Ilm-Kreis se encuentra en la parte central del estado federal de Thüringen. Se encuentra su territorio rodeado solo por otros distritos dentro del mismo estado. Los territorios limítrofes por el norte son la ciudad independiente (kreisfreie Stadt) Erfurt (distancia a la frontera: 16 km), por el noreste el Distrito de Weimarer Land (distancia: 23 km), al este el Distrito de Saalfeld-Rudolstadt (distancia: 73 km), en la parte meridional el Distrito de Hildburghausen (distancia: 32 km) y la ciudad independiente de Suhl (distancia: 16 km), al sudoeste el Distrito de Schmalkalden-Meiningen (distancia: 8 km) y al oeste el Distrito de Gotha (distancia: 38 km).

Composición del distrito 
(Número de habitantes desde el 30 de junio de 2006)

Ciudades

Agrupaciones Administrativas

Véase también 
 Gastronomía de Turingia

Enlaces externos 

 Página Web Oficial de Ilm-Kreises

Hildburghausen